Soffel ist der Familienname von:

 Alicia Soffel (* 1999), deutsche Handballspielerin
 Doris Soffel (* 1948), deutsche Kammersängerin
 Heinrich Soffel (* 1936), deutscher Geophysiker
 Karl Soffel (1877–1947), Schweizer Zoologe, Naturforscher und Zeichner
 Michael Soffel (* 1953), deutscher Astronom